Ел Пасо Анчо има више значења:

 Ел Пасо Анчо (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Пасо Анчо (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику